A női 3 méteres műugrást július 26-án és 27-én rendezték meg a 2013-as úszó-világbajnokságon. Előbb volt a selejtező és az elődöntő, másnap a döntő.

Eredmény

Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Források
Rajtlista
Selejtező eredménye
Elődöntő eredménye
Döntő eredménye

Műugrás a 2013-as úszó-világbajnokságon